Zkratka TTD může označovat:
 Tereos TTD – český cukrovarnický a lihovarnický producent
 Transport Tycoon (Deluxe) – počítačová hra
 Dolar Trinidadu a Tobaga